Cette liste rassemble toutes les gares ferroviaires desservies par les Intercités (mais également par les ), trains de . L'historique des liaisons concernées se trouve dans les articles détaillant ces services.

En 2023, ces gares sont celles présentes dans les sous-listes qui suivent. Pour chaque liaison commerciale, les gares mentionnées en caractères gras sont des terminus ; celles indiquées en italique sont des dessertes uniquement estivales.

Intercités

Liaisons desservant Paris 
 Paris-Austerlitz –  – Vierzon-Ville – Issoudun – Châteauroux – Argenton-sur-Creuse –  – Limoges-Bénédictins – Uzerche – Brive-la-Gaillarde – Souillac – Gourdon – Cahors – Caussade – Montauban-Ville-Bourbon – Toulouse-Matabiau
 Paris-Bercy-Bourgogne- – Nevers – Moulins-sur-Allier – Saint-Germain-des-Fossés – Vichy –  – Clermont-Ferrand

Liaisons transversales 
 Bordeaux-Saint-Jean – Marmande – Agen – Montauban-Ville-Bourbon – Toulouse-Matabiau – Carcassonne – Narbonne – Béziers – Sète – Montpellier-Saint-Roch – Nîmes – Arles – Marseille-Saint-Charles
 Toulouse-Matabiau – Saint-Gaudens –  – Lannemezan – Tarbes – Lourdes – Pau – Orthez – Bayonne – Biarritz –  – Hendaye
 Nantes –  – Luçon –  – Rochefort – Saintes – Jonzac – Bordeaux-Saint-Jean
 Nantes – Angers-Saint-Laud – Saumur – Saint-Pierre-des-Corps – Vierzon-Ville – Bourges – Nevers – Moulins-sur-Allier – Saint-Germain-des-Fossés – Roanne – Lyon-Part-Dieu – Lyon-Perrache
 « L'Aubrac » : Clermont-Ferrand – Issoire –  – Arvant –  – Neussargues –  – Saint-Chély-d'Apcher – Aumont-Aubrac – Marvejols –  –  – Sévérac-le-Château – Millau – Saint-Georges-de-Luzençon – Saint-Rome-de-Cernon –  –  –  – Bédarieux – Magalas – Béziers

Intercités de nuit 

 Paris-Austerlitz –  – Souillac – Gourdon – Cahors – Caussade – Montauban-Ville-Bourbon – Toulouse-Matabiau – Castelnaudary – Carcassonne – Lézignan-Corbières – Narbonne – Port-la-Nouvelle –  – Rivesaltes – Perpignan – Elne – Argelès-sur-Mer – Collioure – Port-Vendres-Ville – Banyuls-sur-Mer – Cerbère
 Paris-Austerlitz –  – Auterive – Saverdun – Pamiers – Foix – Tarascon-sur-Ariège –  –  – Ax-les-Thermes – Mérens-les-Vals –  – Porté-Puymorens – 
 Paris-Austerlitz –  – Tarbes – Lourdes – Pau – Orthez – Dax – Bayonne – Biarritz –  – Hendaye
 Paris-Austerlitz –  – Saint-Denis-près-Martel –  – Gramat – Assier – Figeac – Capdenac –  – Aubin – Cransac – Saint-Christophe – Rodez – Carmaux – Albi-Madeleine – Albi-Ville
 Paris-Austerlitz – Marseille-Blancarde – Toulon –  – Saint-Raphaël-Valescure – Cannes – Antibes – Nice-Ville
 Paris-Austerlitz – Crest – Die – Luc-en-Diois –  – Gap – Chorges – Embrun –  –  – Briançon

Notes et références

Article connexe 
 Liste des gares desservies par TGV

Intercités